Kenton puede referirse a:

Lugares 
Reino Unido
Kenton (Londres), un área en Londres.
Kenton (Devon)
Kenton (Newcastle upon Tyne)
Kenton (Suffolk)

Estados Unidos
Condado de Kenton, Kentucky, Estados Unidos.
Kenton (Delaware), pueblo en el condado de Kent, Delaware.
Kenton Vale (Kentucky), ciudad en el condado de Kenton, Kentucky.
Kenton (Ohio), ciudad en el condado de Hardin, Ohio.
Kenton (Oklahoma), lugar designado por el censo en el condado de Cimarron, Oklahoma.
Kenton (Tennessee), pueblo en los condados de Gibson y Obion, Tennessee.

Personas 
Freddy Kenton, cantante dominicano.
Kenton Duty, actor y cantante estadounidense.
Kenton Lee Chambers, botánico estadounidense.
Lou Kenton, alfarero inglés.
Rodrigo Kenton, exjugador y director técnico de fútbol costarricense.
Samuel Kenton, futbolista costarricense.
Stan Kenton, músico estadounidense de jazz.
Warren Kenton, escritor inglés de libros sobre Cábala.